Общи́на Ста́ро-Нагорича́не () — община в Північній Македонії. Адміністративний центр — село Старо-Нагоричане. Розташована в північно-східній частині Македонії у складі Північно-Східного регіону з населенням 4840 осіб, які проживають на площі 433,41 км².

Община межує з Сербією та з іншими общинами Македонії:
 зі сходу → община Ранковце;
 з півдня → община Кратово;
 із заходу → община Куманово;
 з півночі → общини Свята Пєтка Пчиньського округу Республіки Сербія.

Етнічний склад общини:
 македонці — 3 906 — 80,7%
 серби — 926 — 19,1%
 інші групи — 8  — 0,2%

Населені пункти 

Населені пункти частини колишньої общини Клечевце:

Примітки

Посилання 
 Про общину Старо-Нагоричане

Північно-Східний регіон (Північна Македонія)